

Cinema
 Malina – film del 1991 diretto da Werner Schroeter
 Malina – film del 1993 diretto da Susanne Guggenberger

Geografia
 Bulgaria
 Gorna Malina – comune della regione di Sofia
 Italia
 Malina – affluente del fiume Torre

Letteratura
 Malina – romanzo di Ingeborg Bachmann

Marina
 Classe Malina – classe di imbarcazioni

Mitologia
 Malina – dea del sole nella mitologia inuit

Musica 
 Malina – album dei Leprous del 2017

Onomastica
 Malina – forma femminile del nome proprio di persona Malcolm

Persone
 Judith Malina – regista teatrale e attrice statunitense
 Joshua Malina – attore statunitense
 Karen Malina White – attrice statunitense
 Libor Malina – atleta ceco